Татья́на Степа́нова:
 Степанова, Татьяна Викторовна (род. 1962) — советская и украинская артистка балета, педагог.
 Степанова, Татьяна Вячеславовна (род. 2000) — российская спортсменка (прыжки в воду).
 Степанова, Татьяна Михайловна (род. 1997) — российская футболистка. Примечания